Cravant (Loiret)
 Cravant (Yonne)

Zie ook
 Cravant-les-Côteaux, departement Indre-et-Loire
 Saint-Lubin-de-Cravant, departement Eure-et-Loir